Chris Jones, né le , à Memphis, aux États-Unis, est un joueur américain de basket-ball. Il évolue au poste de meneur.

Biographie

Palmarès et distinctions

Distinctions personnelles 
 1 fois joueur de la semaine en championnat de Belgique.

Notes et références

Liens externes 
 

Joueur américain de basket-ball
Naissance en juillet 1991
Naissance à Memphis (Tennessee)
Joueur de basket-ball des Cardinals de Louisville
Joueur du BG 74 Göttingen
Joueur du Paris-Levallois Basket
Joueur de l'Apollon Patras
Joueur de l'Olympique d'Antibes Juan-les-Pins